Verdensmesterskabet i bandy 2016 var det 36. VM i bandy gennem tiden, og mesterskabet blev arrangeret af Federation of International Bandy. Turneringen var opdelt i en A- og en B-gruppe, som begge hovedsageligt afvikledes i den russiske by Uljanovsk. A-gruppen blev spillet i perioden 1. - 7. februar 2016, mens B-gruppen afvikledes den følgende uge i dagene 10. - 14. februar.

Mesterskabet blev vundet af værtsnationen Rusland, som i finalen besejrede Finland med 6-1, og som dermed vandt VM-titlen for fjerde år i træk og 10. gang i alt. Ruslands Sergej Lomanov scorede tre mål i finalen og blev den første spiller nogensinde med 9 VM-guldmedaljer. Bronzemedaljerne gik til Sverige, som besejrede Kasakhstan i bronzekampen med 4-0.

Arenaer 

 Trud Stadion i Uljanovsk er et udendøres atletik- og fodboldstadion med plads til 15.000 tilskuere. Trud Stadion lægger is til Ruslands tre kampe i den indlende runde, de to semfinaler, bronzekampen og finalen.
 Volga Sport Arena i Uljanovsk-bydelen Zasvijazjskij er en skøjtehal med en isflade på 100 × 60 m og plads til 5.000 tilskuere. Her afvikles de øvrige indledende kampe, tre af kvartfinaler samt placeringskampene om 5.- til 8.-pladsen.
 Den sidste kvartfinale spilles på Stroitel Stadion i Dimitrovgrad, ca. 30 km øst for Uljanovsk.

A-VM

Hold 

  Rusland
  Sverige
  Kasakhstan
  Finland
  Norge
  Hviderusland
  Letland
  USA

Indledende runde 

De otte hold var opdelt i to puljer med fire hold i hver. Puljerne var inddelt efter holdenes placering ved seneste VM, således at de fire højst rangerede hold var placeret i pulje A, mens de øvrige fire hold spillede i pulje B. Begge puljer spillede en enkeltturnering alle-mod-alle, og alle otte hold gik videre til kvartfinalerne. Således blev der udelukkende spillet om seedninger til kvartfinalerne i den indledende runde.

Pulje A

Pulje B

Finalekampe

Samlet rangering

Hædersbevisninger 

Organisationskomiteen hædrede følgende spillere efter mesterskabet.

B-VM 

B-VM blev spillet i perioden 10. - 14. februar 2016 i Uljanovsk og Dimitrovgrad, Rusland med deltagelse af ti hold.

Mesterskabet blev vundet af Tyskland, som i finalen vandt 5-4 over Ungarn, og som dermed vandt B-VM for første gang, og som samtidig opnåede sin bedste VM-placering indtil da. Bronzemedaljerne gik til Ukraine, som i bronzekampen besejrede Mongoliet med 6-5.

Hold 

  Estland
  Ungarn
  Holland
  Tyskland
  Japan
  Mongoliet
  Kina
  Somalia
  Tjekkiet
  Ukraine

Indledende runde 

De ti hold var opdelt i to puljer med henholdsvis fire og seks hold i hver. Puljerne var inddelt efter holdenes placering ved seneste VM, således at de fire højst rangerede hold var placeret i pulje A, mens de øvrige seks hold spillede i pulje B. Begge puljer spillede en enkeltturnering alle-mod-alle. Alle fire hold i pulje A og de fire bedste hold i pulje B gik videre til kvartfinalerne. De to sidste hold gik videre til placeringskampene, hvor de spillede om 7.- til 10.-pladsen sammen med to af de tabende kvartfinalister.

Efter den indledende runde blev Estland diskvalificeret fra mesterskabet for ulovligt at have anvendt spilleren Aleksandr Salveljev i to kampe.

Pulje A

Pulje B 

Kampene i pulje B blev spillet 2 × 30 minutter.

Finalekampe 

Kvartfinalerne skulle have haft deltagelse af alle fire hold fra pulje A og de fire bedste hold fra pulje B, men på grund af Estlands diskvalifikation fra mesterskabet, blev også nr. 5 fra pulje B medtager i kvartfinalerne. De fire kvartfinalevindere gik videre til semifinalerne. Taberne i de to kvartfinaler med de to bedste hold fra pulje B, gik videre til kampen om 5./6.-pladsen, mens taberne af de to kvartfinaler med de to lavest placerede hold fra pulje B spillede videre i kampene om placeringerne 7-9 sammen med holdet, der endte på sjettepladsen i pulje B.

Samlet rangering

Kilder / eksterne henvisninger 
 XXXVI Bandy World Championship - Uljanovsk 2016   
 Sportspring - Uljanovsk 2016  
 Federation of International bandy – WCS 2016 to Ulyanovsk, Russia (29. august 2013)

Referencer 

2016
Bandy i 2016